L'île Sainte-Thérèse peut faire référence à:
l'île Sainte-Thérèse, dans le fleuve Saint-Laurent, au nord-est de Montréal;
l'île Sainte-Thérèse, dans la rivière Richelieu, au sud de Montréal;
Seigneurie de l'Île-Sainte-Thérèse, Varennes (ville), MRC Marguerite-D'Youville (municipalité régionale de comté), Montérégie, Québec, Canada;
L'Île-Sainte-Thérèse (hameau), Saint-Jean-sur-Richelieu (ville), MRC Le Haut-Richelieu, Montérégie, Québec, Canada.

Homonymie